

Patronyme 

 Ana Carrasco (1997-), pilote de moto espagnole ;
 Andrés Carrasco (1946-2014), biologiste argentin ;
 Ángela Carrasco (1952-), chanteuse et une actrice dominicaine ; 
 Arturo Torres Carrasco (1906-1987), footballeur chilien, 
 Berna Carrasco (1914-2013), joueuse d'échecs chilienne ;
 Bryan Carrasco (1991-), à Santiago, footballeur international chilien ;
 
 Dámaso González Carrasco (1947-2007), matador espagnol ;
 Manuel González Carrasco (1877-1958), général espagnol ;
 Daniel J. Carrasco (1977-), joueur américain de baseball ;
 David Carrasco (1944-), historien mésoaméricaniste américain ;
 Francisco José Carrasco (1959-), footballeur espagnol ;
 Heather Simmons-Carrasco (1970-), nageuse synchronisée américaine ; 
 Isabel Carrasco (1955-2014), femme politique espagnole ;
 Isaías Carrasco (1966-2008), homme politique basque ;
 Joe « King » Carrasco (19?-), guitariste et chanteur américain de musique tex-mex, rock et new-wave ;
 Jorge Carrasco (1919-2006), peintre bolivien ;
 José Antonio Carrasco (1980-), coureur cycliste espagnol ;
 José Luis Carrasco (1982-), coureur cycliste espagnol ;
 Juan Carrasco (17?-18?), explorateur et officier de la marine espagnole ;
 Juan Ramón Carrasco (1956-), joueur puis entraîneur de football uruguayen ;
 Laurent Carrasco (1976-), joueur de rugby à XIII ;
 Lucie Carrasco (1981-), styliste française ;
 Luis Carrasco (1915-19?), joueur chilien de basket-ball ;
 
 María Carrasco (1995-), chanteuse de flamenco espagnole ;
 Max Carrasco (1984-), footballeur brésilien ;
 Máximo Carrasco (19?-1990), entraîneur péruvien de football ;
 Menny Carrasco (1983-), chanteur et compositeur mexicain ;
 Nathalie Carrasco (1977-), chimiste atmosphérique française ;
 Nieves Carrasco (1979-), coureur cycliste costaricien ;
 Pancha Carrasco (1816-1890), militaire costaricienne ;
 Pedro Carrasco (1943-2001), boxeur espagnol ;
 Raimon Carrasco (1924-2022), président du FC Barcelone ;
 Sergio Carrasco (1985-), coureur cycliste espagnol ;
 Servando Carrasco (1988-), footballeur américain ;
 Yannick Ferreira Carrasco (1993-), footballeur belge.

Infrastructure 
 Aéroport international de Carrasco, principal aéroport international de l'Uruguay.

Sport 
 Carrasco Polo Club, club omnisports uruguayen.

Toponyme 

 Paso Carrasco, ville située dans le département uruguayen de Canelones.
 Parc national Carrasco, parc bolivien dans le département de Cochabamba,
 Province de Carrasco, subdivision du département bolivien de Cochabamba.

Autres 
 (4171) Carrasco, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 BAP Carrasco, navire océanographique de la Marine péruvienne.

Patronyme hispanique